

Eventi
 Battaglia di Anfipoli: muoiono sia il comandante spartano, Brasida, sia quello ateniese, Cleone
 Roma
 Tribuni consolari Quinto Antonio Merenda, Lucio Manlio Capitolino e Lucio Papirio Mugillano

Nati

Morti 

 079